Предраг Ранђеловић је име и презиме следећих људи:
Предраг Ранђеловић (фудбалер, 1976)
Предраг Ранђеловић (фудбалер, 1990)